Indianhyacintsläktet (Dichelostemma) är ett växtsläkte i familjen indianhyacintväxter.

Indianhyacinterna är fleråriga örter lökväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Indianhyacintväxter